Брэк Мари Бэссинджер (; род. 25 мая 1999, Сагино, Техас, США) — американская актриса. Наиболее известна по роли Беллы Доусон в телесериале «Белла и Бульдоги».

Личная жизнь 
Брэк Бэссинджер живёт со своей мамой, в то время как остальная часть её семьи живёт в Техасе. Любит играть в баскетбол и волейбол, участвовала в конкурсах красоты, была чирлидером. У неё есть два старших брата Берик и Брайс.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Люди с сахарным диабетом 1 типа